US Open 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i perioden 29. august - 11. september 2016 i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Det var den 136. udgave af mesterskabet og den fjerde og sidste grand slam-turnering i 2016. Kvalifikationen i singlerækkerne spilledes den 23. - 26. august 2016.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 2016 androg $ 46.303.400 (inkl. per diem), hvilket var en stigning på 9,6 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmierne i opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner androg $ 600.000, hvilket var en stigning på 5,3 % i forhold til 2015.

Derudover var der afsat $ 1.478.000 til per diem-udbetalinger.

Bonuspræmier 

Ud over ovennævnte pengepræmier, var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i både herre- og damesingle i US Open Series 2016, afhængig af deres resultat i US Open, som anført nedenfor. Der kunne potentielt vindes op til $ 2.625.000 i bonuspræmier, men i praksis blev kun tilsammen udbetalt $ 427.500, der fordeltes blandt de seks spillere som angivet nedenfor.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Champions 

Finalerne i invitationsturneringen for tidligere mestre, "champions", fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 

 US Open

Noter 

 
WTA Tour 2016
ATP World Tour 2016